François Perrin peut désigner :
 François Perrin (1533-1606), poète et auteur dramatique, chanoine d'Autun ;
 François Perrin (1907-1964), homme politique français.

Personnage de fiction 
 François Perrin, un personnage récurrent des films de Francis Veber, qui porte aussi souvent le nom de François Pignon